End of the Beginning – brano di Jason Becker del 1996, dall'album Perspective
 End of the Beginning – brano dei Thirty Seconds to Mars del 2002, dall'album 30 Seconds to Mars
 End of the Beginning – singolo dei Black Sabbath del 2013
 La fine del principio (End of the Beginning) – episodio della prima stagione della serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D.

Pagine correlate 
Beginning of the End
The End of the Beginning